Леонид Греков:
 Греков, Леонид Иванович (1928—2004) — советский партийный деятель, дипломат.
 Греков, Леонид Иванович (род. 1929) — советский и российский философ.
 Греков, Леонид Игнатьевич (1913—1941) — Герой Советского Союза.